Alaunia bezeichnet:

 Alaunia (Schiff, 1913), Passagierschiff der Cunard Line
 Alaunia (Schiff, 1925), Passagierschiff der Cunard Line